Басневи́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Дозюле. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14045.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 260 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 178 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 125 были экономически активными, 53 — неактивными (показатель активности — 70,2 %, в 1999 году было 71,9 %). Из 125 активных жителей работали 114 человек (61 мужчина и 53 женщины), безработных было 11 (7 мужчин и 4 женщины). Среди 53 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Басневиль 

Коммуны департамента Кальвадос